rastellum – element anatomiczny na szczękoczułkach pająków
 rastellum – element anatomiczny na odnóżach pszczół
 Rastellum – rodzaj wymarłych małży z rodziny ostrygowatych